The Kingsmen — гаражний рок-гурт з Портленда, Орегон, одні з перших представників напрямку, що зіграли значну роль у формуванні стилю в 1960-х. Їх найбільш впливовою записом вважається «Louie Louie» — найвідоміша кавер-версія (1963 р.) пісні Річарда Беррі 1956 р., завдяки якій «Louie Louie» і стала рок-стандартом.

Дискографія 
 The Kingsmen in Person (Wand, 1963) (#20) (*)
 The Kingsmen, Vol. 2  (Sundazed, 1964) (#15) (*)
 How to Stuff a Wild Bikini [Original Soundtrack] (Wand, 1965)
 The Kingsmen, Vol. 3 (#22) (*)
 The Kingsmen on Campus  (Wand, 1965) (*)
 Up and Away (Wand, 1966)
 A Quarter To Three (Picc-A-Dilly, 1980)
 Ya-Ya (Picc-A-Dilly, 1980)
 House Party (Picc-A-Dilly, 1980)

Збірники 
 15 Great Hits (Wand, 1966) (#87)
 Greatest Hits (Wand, 1966)
 The Best of the Kingsmen Scepter/Citation Series, 1972)
 The Best of the Kingsmen (Rhino RNLP, 1985)
 Rock & Roll — Kingsmen (Starday, 1985)
 Louie Louie — The Kingsmen (Prime Cuts, 1986)
 12 Greatest (Golden Circle, 198?)
 Louie, Louie (Golden Circle, 1987)
 The Jolly Green Giant (Richmond, 1988)
 Louie Louie (Highland Music/Richmond, 1988)
 The Best of the Kingsmen (Rhino, 1989)
 Louie Louie and More Golden Classics (Collectables, 1991)
 20 Greats (Highland Music/Festival, 1991)
 The World of the Kingsmen/Louie Louie (Trace, 1992)
 The Best of the Kingsmen (Laserlight/Delta, 1995)
 The Very Best of the Kingsmen (Varese Sarabande/Varese Vintage, 1998)
 The Kingsmen's Greatest Hits (K-tel, 1998)
 Louie Louie: The Very Best of the Kingsmen (Collectables, 1999)
 The Kingsmen — America's Premier 60s Garage Band (Edel America, 2000)

Гурти гаражного року
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 1959
Музичні гурти Портленда